Andrew Redmayne (1989-), footballeur australien.
 Eddie Redmayne (1982-), acteur et mannequin britannique.
 George Redmayne Murray (1865-1939), médecin anglais.
Patronyme anglais